Ярощук – украинская фамилия.

Известные носители 
 Ярощук, Вадим Максимович (род. 1966) — советский пловец.
 Ярощук, Валентина Петровна (род. 1955) — заслуженный работник культуры Украины, кандидат исторических наук, директор Ровенской областной библиотеки, доцент.
 Ярощук, Владимир Иванович (род. 1969) — украинский политический деятель.
 Ярощук, Ефим Арсентьевич (1922—1972) — советский государственный деятель.
 Ярощук, Илья (род. 1964) — игрок в американский футбол.